Фридрих II Гозекский (; 1025/1030 — 27 мая 1088) — граф Гозека, фогт Херсфельда, с 1056 года — пфальцграф Саксонии. Младший сын пфальцграфа Фридриха I Гозекского и его жены Агнессы Веймарской.

От отца унаследовал графство Гозек, от убитого в 1056 году брата Дедо — пфальцграфство Саксонии.

Как верный сторонник императора Генриха IV получил от него право чеканки монеты в Зульце (1064).

После смерти брата, архиепископа Адальберта Бременского (1072), рассорился с императором и перешёл в оппозицию.

За участие в Саксонской войне 1073/1074 на стороне противников Салической династии был сослан в Павию, где провёл около трёх лет.

В 1078 году принимал участие в  на стороне антикороля Рудольфа, командовал саксонским войском. После смерти Рудольфа Швабского помирился с императором, что дало ему возможность сохранить пфальцграфство.

Не позднее 1063 года Фридрих II женился на Гедвиге Баварской. У них был единственный сын — Фридрих III, погибший в 1085 году на охоте. Его сын Фридрих IV, родившийся после смерти отца, унаследовал владения деда.

Примечания

Литература 
 Karl August Gottlieb Sturm: Geschichte und Beschreibung der ehemaligen Grafschaft und Benediktinerabtei Goseck, jetzt gräflich von Zech-Burkersrodasche Besitzungen an der Saale nebst Umgebung, Weißenfels 1861
 Reinhard Scheunpflug: Geschichte und Beschreibung der ehemaligen Grafschaft und Benediktinerabtei Goseck. GRIN Verlag, 2012
 D. Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band XVI., Tafel 144—149, Verlag: Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M. 1995, ISBN 3-465-02741-8
 E. Heinze, Die Entwicklung der Pfalzgrafschaft Sachsen bis ins 14. Jahrhundert, in: Sachsen und Anhalt 1/1925, S. 20-63; 
 R. Ahlfeld, Das Chronicon Gozecense, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 11/1954/1955, S. 74-100; 
 R. Ahlfeld, Die Herkunft der sächsischen Pfalzgrafen und das Haus Goseck bis zum Jahre 1125, in: U. Scheil (Hg.), Festschrift Adolf Hofmeister zum 70. Geburtstage am 9. August 1953, Halle 1955, S. 1-30

Ссылки 
 Christof Paulus: Friedrich II. von Goseck. In: Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (Hrsg.): Sächsische Biografie.
 http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a095150.pdf
 Saxony Nobility

Пфальцграфы Саксонии
Правители Европы XI века